Carvão é o nome comum a diversos produtos ricos em carbono, resultantes de processos geológicos ou da carbonização de matéria orgânica e usados como combustível. Os principais são:

 Carvão mineral
 Antracito
 Carvão betuminoso
 Hulha
 Linhito
 Turfa

 Carvão vegetal - obtido da carbonização de matéria orgânica, como madeira.
 Carvão ativado

Botânica
 Carvão (fungo) - designação de vários fungos, sobretudo Ustilaginomycetes, que infestam culturas de cereais e outras plantas.

Lugares
 Carvão (Mazagão) - distrito brasileiro no estado do Amapá

Ver também